Rentería steht für:
 die spanische Schreibweise von Errenteria, einer Stadt in der spanischen autonomen Provinz Gipuzkoa

Rentería ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Rentería (* 1975), US-amerikanischer Baseballspieler
 Emilio Rentería (* 1984), venezolanischer Fußballspieler
 Jackeline Rentería (* 1986), kolumbianische Ringerin
 Jhonny Rentería (* 1997), kolumbianischer Leichtathlet
 José de Jesús Castillo Rentería (1927–2013), mexikanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Tuxtep
 Wason Rentería (* 1985), kolumbianischer Fußballspieler